Премьер-лига сезона 2003/04 — двенадцатый розыгрыш английской Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии с 1992 года. Турнир прошёл с 16 августа 2003 года по 15 мая 2004 года. Наиболее примечателен тем, что одна из команд не потерпела ни единого поражения. «Арсенал» стал первой (и пока единственной) командой, которой удалось этого достичь в Премьер-лиге, и второй в истории высших дивизионов чемпионата Англии. До этого пройти всю дистанцию без поражений удалось лишь «Престон Норт Энд» в сезоне 1888/89. За это по окончании сезона «Арсенал» получил специальную золотую версию кубка Премьер-лиги.

Перед началом сезона главной темой обсуждения была покупка «Челси» Романом Абрамовичем. Он оживил трансферный рынок, потратив на покупку новых футболистов около 100 миллионов фунтов стерлингов.

В это же время будущий чемпион турнира, «Арсенал», был малоактивен на трансферном рынке. Из значимых подписаний «канониры» осуществили только трансфер Йенса Леманна, который стал основным вратарём команды после ухода Симена.

Действующий чемпион «Манчестер Юнайтед» также не мог похвастаться серьёзными приобретениями, хотя у команды были проблемные позиции. Фабьен Бартез не являлся сверхнадёжным вратарём, однако пришедший ему на смену Тим Ховард был ещё менее надёжен. Также летом команду покинул Бекхэм. Новичок Роналду ещё не был в состоянии заменить Дэвида. Основной центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд пропустил последние четыре месяца сезона из-за допингового скандала.

Обзор сезона 
Первая половина сезона отметилась упорной борьбой за первое место между «Арсеналом», «МЮ» и «Челси». Несмотря на то, что «канониры» не проигрывали, они периодически играли вничью, поэтому ни одна из команд не могла обрести ощутимого преимущества. В декабре даже в какой-то момент сложилась ситуация, когда у «Арсенала» и «Челси» было равное количество очков, забитых и пропущенных мячей, поэтому команды пришлось располагать в турнирной таблице в алфавитном порядке.

Перелом случился в середине сезона. «Арсенал» набрал мощный ход, одержав девять побед подряд. Несмотря на неудачи в других турнирах, в Премьер-лиге «Арсенал» не позволял себе допускать осечки. Чемпионство «канониры» оформили 25 апреля на стадионе своего принципиального противника — «Тоттенхэма».

Среди вылетевших команд стоит особо упомянуть «Лидс». Всего 3 сезона назад клуб из Йоркшира участвовал в Лиге чемпионов. Однако бездарный менеджмент привёл к тому, что клуб был вынужден продать своих ведущих игроков, и всего за 2 сезона «Лидс» превратился из одной из сильнейших команд Англии в представителя чемпионата Лиги. В сезоне 2003/04 у «Лидса» практически не было шансов зацепиться хотя бы за семнадцатое место. Хотя после увольнения Питера Рейда и назначения Эдди Грея исполняющим обязанности главного тренера Лидс начал более-менее стабильно набирать очки и даже покинул зону вылета, но серия из шести подряд поражений, начавшаяся в конце декабря, практически поставила крест на шансах «Лидса» остаться в Премьер-лиге. Поражение от «Болтона» 2 мая 2004 года лишило «Лидс» даже теоретических шансов избежать понижения в классе.

Турнирная таблица 

Арсенал: 38/25/13/0

Результаты матчей

Статистика сезона

Бомбардиры

Ассистенты

Награды

Ежемесячные награды

Игрок сезона английской Премьер-лиги 
Награду лучшему игроку сезона английской Премьер-лиги получил нападающий «Арсенала» Тьерри Анри.

Тренер года по версии ассоциации тренеров Лиги 
Тренером года по версии ассоциации тренеров стал Арсен Венгер. Он первый тренер, которому удалось взять эту награду дважды.

Игрок года по версии футболистов ПФА 
Второй год подряд эту награду получил Тьерри Анри. Ниже представлен полный список номинантов:
 Стивен Джеррард («Ливерпуль»)
 Тьерри Анри («Арсенал»)
 Лэмпард Фрэнк («Челси»)
 Джей-Джей Окоча («Болтон»)
 Алан Ширер («Ньюкасл Юнайтед»)
 Патрик Виейра («Арсенал»)

Молодой игрок года по версии ПФА 
Награду лучшему молодому игроку года получил Скотт Паркер из
«Челси». Ниже представлен полный список номинантов:
 Глен Джонсон («Челси»)
 Скотт Паркер («Челси»)
 Джон Терри («Челси»)
 Уэйн Руни («Эвертон»)
 Коло Туре («Арсенал»)
 Шон Райт-Филлипс («Манчестер Сити»)

Команда года по версии ПФА 
Вратарь: Тим Ховард («Манчестер Юнайтед»)
Защитники: Лорен («Арсенал»), Джон Терри («Челси»), Сол Кэмпбелл, Эшли Коул (оба «Арсенал»)
Полузащитники: Фрэнк Лэмпард («Челси»), Стивен Джеррард («Ливерпуль»), Патрик Виейра, Робер Пирес (оба «Арсенал»)
Нападающие: Тьерри Анри («Арсенал»), Руд ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед»)

Игрок года по версии болельщиков 
Эту награду второй раз подряд взял Тьерри Анри. Он стал первым, кому удалось это сделать дважды.

Игрок года по версии журналистов 
Лучшим футболистом года по версии журналистов стал Тьерри Анри. Он набрал 87 процентов голосов.

Другие факты 
«Ньюкасл» стал самой «миролюбивой» выездной командой с чемпионата 1980/81, сыграв на выезде 12 матчей вничью. В сезоне 1980/81 такой же показатель был у «Ливерпуля», но тогда играли по 42 матча.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Премьер-лиги 

2003
Премьер-лига
Спорт в Великобритании в 2003 году
Спорт в Великобритании в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004